První fotbalová liga je označení pro nejvyšší soutěž ve fotbale v daném státě (nekompletní seznam):

AFC
  A-League (Austrálie)
  Chinese Super League (Čína)
  I-League (Indie)
  Indian Super League (Indie) – indická superliga, de facto stojí mimo ostatní soutěže (nepostupuje a nesestupuje se v ní)
  K League Classic (Jižní Korea)
  OFA Oman Mobile League (Omán)

CAF
  Egyptská Premier League (Egypt)
  Eritrejská první fotbalová liga (Eritrea)
  Championnat de Tunisie (Tunisko)
  Ugandan Super League (Uganda)

CONCACAF
  Primera División (Kostarika)
  Liga MX (Mexiko)
  Primera División (Nikaragua)
  Primera División (Salvador)

CONMEBOL
  Primera División (Argentina)
  Campeonato Brasileiro Série A (Brazílie)
  Primera División (Chile)
  Liga Postobon (Kolumbie)
  Primera División (Paraguay)
  Primera División (Peru)
  Primera División (Uruguay)
  Primera División (Venezuela)

UEFA / Evropa
  Kategoria Superiore (Albánie)
  Primera Divisió (Andorra)
  Premier League (Anglie)
  Bardsragujn chumb (Arménie)
  Azərbaycan Premyer Liqası (Ázerbájdžán)
  Jupiler Pro League (Belgie)
  Běloruská fotbalová Vysšaja liga (Bělorusko)
  Premijer liga (Bosna a Hercegovina)
  A Grupa (Bulharsko)
  1. česká fotbalová liga (Česko)
  Fotbalová liga Československa (Československo)
  Prva crnogorska fudbalska liga (Černá Hora)
  Superligaen (Dánsko)
  Meistriliiga (Estonsko)
  Effodeildin (Faerské ostrovy)
  Veikkausliiga (Finsko)
  Ligue 1 (Francie)
  Gibraltar Premier Division (Gibraltar)
  Umaglesi Liga (Gruzie)
  Prva hrvatska nogometna liga (Chorvatsko)
  FAI Premier Division (Irsko)
  Úrvalsdeild Karla (Island)
  Serie A (Itálie)
  Ligat ha'Al (Izrael)
  Jugoslávská Prva liga (Jugoslávie)
  Premjer Ligasy (Kazachstán)
  A' katigoría (Kypr)
  A Lyga (Litva)
  Virslīga (Lotyšsko)
  Nationaldivisioun (Lucembursko)
  Nemzeti bajnokság I (Maďarsko)
  Maltese Premier League (Malta)
  Divizia Națională (Moldavsko)
  Německá fotbalová Bundesliga (Německo)
  Eredivisie (Nizozemsko)
  Tippeligaen (Norsko)
  Ekstraklasa (Polsko)
  Primeira Liga(Portugalsko)
  Rakouská fotbalová Bundesliga (Rakousko)
  Liga I (Rumunsko)
  Ruská Premier Liga (Rusko)
  Řecká Superliga (Řecko)
  Campionato Sammarinese di Calcio (San Marino)
  Ehrenliga Saarland (Sársko)
  NIFL Premiership (Severní Irsko)
  Prva makedonska fudbalska liga (Severní Makedonie)
  Scottish Premiership (Skotsko)
  1. slovenská fotbalová liga (Slovensko)
  Prva slovenska nogometna liga (Slovinsko)
  Sovětská fotbalová Vysšaja liga (Sovětský svaz)
  Jelen Superliga (Srbsko)
  Prva savezna liga (Srbsko a Černá Hora)
  Primera División (Španělsko)
  Allsvenskan (Švédsko)
  Švýcarská Super League (Švýcarsko)
  Süper Lig (Turecko)
  Premier Liha (Ukrajina)
  DDR-Oberliga (Východní Německo)
  Welsh Premier League (Wales)